Zhenping Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenping Xian (härad i Kina, Henan), 
 Zhenping Xian (härad i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar